L'édition 2003 de la Supercoupe de l'UEFA a opposé le FC Porto, vainqueur de la Coupe UEFA, et le Milan AC, vainqueur de la Ligue des Champions, le  au Stade Louis-II (Monaco). 

L'AC Milan a remporté pour la quatrième fois de son histoire la Supercoupe, grâce à un but de Andriy Shevchenko.

Feuille de match

Voir aussi 

 Ligue des champions de l'UEFA 2002-2003 
 Coupe UEFA 2002-2003 

2003
Événement sportif international à Monaco
Compétition de football à Monaco
Face-à-face de l'AC Milan
Face-à-face perdu par le FC Porto
Supercoupe
Sport à Monaco en 2003
Sport en août 2003
Football MS